Zadworze (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Opolski
 Zadworze (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Żyrardowski
 Zadwórze (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Bieszczadzki
 Zadwórze (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Nowodworski
 Zadwórze (Oekraïne), een dorp in Oekraïne